Hoya-Gonzalo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Hoya-Gonzalo (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Hoya-Gonzalo (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar